Die Liste der Meistertrainer der Süper Lig beinhaltet alle Trainer, die ihre jeweilige Mannschaft zu einer Meisterschaft in der Süper Lig geführt haben. Die Süper Lig ist die höchste Spielklasse im türkischen Männerfußball und nahm 1959 den Spielbetrieb auf. Seitdem haben 34 Trainer 64 Meistertitel gewonnen. Die 34 Trainer waren 11 Türken, sechs Jugoslawen, vier Deutsche, vier Ungarn, drei Brasilianer, drei Engländer, zwei Rumänen, ein Italiener und ein Belgier.

Die erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der Süper Lig ist Fatih Terim, der insgesamt acht Meisterschaften feiern konnte. Erster offizieller Meistertrainer war auch gleichzeitig der erste ausländische Meistertrainer Ignác Molnár. Erster inländischer Meistertrainer wurde in der Saison 1961/62 Gündüz Kılıç. In der darauffolgenden Saison gelang es ihm den Titel als Trainer zu verteidigen. Brian Birch gelang es als erstem drei Titel hintereinander zu gewinnen, das wiederholte sein Landsmann Gordon Milne zwischen 1990 und 1992. Fatih Terim übertraf diese Leistung, zwischen 1997 und 2000 wurde er mit Galatasaray Istanbul viermal türkischer Meister. 2018 wurde er mit 65 Jahren ältester Meistertrainer. Jüngster Meistertrainer ist Tomislav Kaloperović, der 1969 37 Jahre alt war.

Die Meistertrainer 

 Saison: Nennt die Spielzeit der Süper Lig. Es wird jeweils auf den Saisonartikel verlinkt.
 Name: Nennt den Namen des Meistertrainers.
 Verein: Nennt den Verein, den der Trainer zum Meistertitel geführt hat.
 Alter: Nennt das Alter des Trainers am Ende der jeweiligen Saison. Stichtag ist der 30. Juni.

Die erfolgreichen Trainer 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Meistertrainer wieder. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl an Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Name: Nennt den Namen des Meistertrainers. Derzeit noch in der Süper Lig aktive Trainer sind fett hervorgehoben.
 Titel: Nennt die Anzahl der Meistertitel.
 Jahre: Nennt die Jahre, in der der Trainer die Meisterschaft gewinnen konnte.

Nationalität 
 Platz: Nennt die Platzierung des Landes innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Land: Nennt das Land.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.

Siehe auch 
 Liste der Fußballtrainer mit den meisten Süper-Lig-Einsätzen
 Liste der Trainer der türkischen Fußballpokal-Sieger

Super Lig Meistertrainer
Meistertrainer